Buchebner ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Buchebner (1929–1964), österreichischer Dichter
 Erich Buchebner (* 1954), österreichischer Musiker